Talviaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talviaissaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Talviaissaari (ö i Kajanaland, Kajana), 

Robotskapade Finlandförgreningar